

Risultati

Note 

Tour di rugby a 15 in Francia
Tour di rugby a 15 nelle Isole britanniche
Tour di rugby a 15 in Italia